Ahmed Fadhel (1993) – calciatore qatariota
 Khaled Fadhel (1976) – ex calciatore tunisino
 Mohammed Salem Al-Enazi Fadhel (1976) – ex calciatore qatariota

Pagine correlate
 Al-Fadhel